Самбрана:

 Самбрана — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков.
 Самбрана, Освальдо (род. 1981) — боливийский шахматист, гроссмейстер (2007).